Контур — в общем случае, замкнутая линия, очертание некоторой геометрической фигуры, предмета; силуэт.

 Контур в планиметрии — граница плоской фигуры.
 Контур в теории графов — путь, начальная и конечная вершины которого совпадают.
 Контур в механической и тепловой технике — замкнутая система трубопроводов и различного оборудования, насосов, теплообменников, арматуры и другого, промышленная тепломеханическая схема.
 Контур в теории электрических цепей — замкнутый путь, проходящий через несколько ветвей и узлов разветвлённой электрической цепи.
 Колебательный контур — электротехнический контур, содержащий катушку индуктивности, конденсатор и источник электрической энергии.
 Контур в теории управления — замкнутая цепь звеньев системы управления, в которой посредством прямой и обратной связи соединены субъект и объект управления.
 «Контур» — советское, затем — российское предприятие, образованное в Томске в 1960 году на базе СКБ вычислительной техники и Томского завода математических машин; производитель станков с числовым программным управлением и электронно-машиностроительной продукции для оборонных нужд; входит в концерн «Ростехнологии».
 СКБ Контур — российская компания, разработчик прикладного программного обеспечения для организаций.
 Контур гиперболической плоскости Ĥ положительной кривизны - конечная замкнутая ломаная плоскости Ĥ , все звенья которой принадлежат параболическим прямым. Параболические прямые касаются абсолюта плоскости Ĥ и являются изотропными. Поэтому периметр каждого контура плоскости Ĥ равен нулю.
 «Контур-Юниор» — одно из прежних названий женского мини-футбольного клуба «Рокада» из Волгограда.